Le tournoi de Stockholm 1983 s'est déroulé du 31 octobre au  et a été joué sur dur en salle.

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple en battant Tomáš Šmíd en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Anders Järryd et Hans Simonsson s'imposent en finale face à Peter Fleming et Johan Kriek. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série

Qualifiés

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1983 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stockholm
ATP 1983
Sport en Suède en 1983
Tennis en octobre 1983
Tennis en novembre 1983